Халимбекаул () — село в Буйнакском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Халимбекаульский“».

История 
Первое упоминание о Халимбекауле относится к 1725, когда селение серьёзно пострадало вследствие карательной экспедиции Г. С. Кропотова против подданных шамхала Тарковского. Согласно преданию начала XX в. коренные халимбекаульцы «выходцы из посёлка „Батыр-Шура“ (правильно Бату-Шура), находящегося на земле эрпелинской». В XVIII — начале XIX вв. селение входило в состав Бамматулинского удела (бийлика) Тарковского шамхальства. С 1820 года — непосредственно в составе Тарковского Шамхальства.

14 августа 1823 года у Халимбекаула произошла одна из переломных битв первого этапа Кавказской войны.

В 1832 году в село Халимбекаул переселили жителей селения Темир-Хан-Шура, освобождаемого от коренного населения для постройки на его месте военного укрепления царских войск. Ныне большинство кумыкского населения в Халимбекауле составляют потомки именно темирханшуринцев.

С 1860-х гг. селение входило в Темир-Хан-Шуринское наибство Темир-Хан-Шуринского округа.

Географическое положение 
Расположен в 2 км к северо-востоку от районного центра города Буйнакск, на реке Шураозень.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Уроженцы 

 Аскеров, Аскер Магомедаминович — начальник отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Буйнакского района МВД, Герой Российской Федерации (посмертно).
 Дагиров, Шамсутдин Шарабутдинович — начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС России, генерал-полковник внутренней службы.
 Белетов Джанхуват Набиюллаевич — Мастер спорта международного класса по ушу-саньда. 
 Салихов Муслим Магомедович — Пятикратный чемпион мира, самый титулованный ушу-саньдаист мира.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района